Мемориа́л (от  — памятный) — памятное место, памятник или мероприятие в память о ком-либо или о чём-либо. См. также статью Мемориальная доска и категорию . Другие значения:

 «Мемориал» — неправительственная организация, созданная для ислледования политических репрессий в СССР.
 «Мемориал» — антидискриминационный центр в Брюсселе. 
 «Мемориал» — электронный архив, содержащий информацию о советских воинах, погибших и пропавших без вести в годы Великой Отечественной войны.
 «Мемориал» («Амулет Паскаля») — записка Блеза Паскаля, составленная в 1654 году.
 Спортивные соревнования, названные в честь выдающихся спортсменов:
 Мемориал И. Х. Ромазана
 Мемориал Алехина 1971
 Мемориал Гранаткина

См. также 
 Memorial — седьмой студийный альбом португальской группы Moonspell.

Примечания